Родионцево — деревня, расположенная в Бужаровском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (), в деревне 4 улицы, зарегистрировано 4 садовых товарищества.
Находится примерно в 21 км на север от Истры, высота над уровнем моря 189 м.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра